VI poate fi:

 Insulele Virgine Americane, codul ISO 3166-1 al acestui teritoriu
 .vi, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Insulele Virgine Americane
 Insulele Virgine Britanice, codul FIPS 10-4 al acestui teritoriu
 Vicenza, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Limba vietnameză, codul ISO 639-1
 vi, program pentru calculator pentru editare de text

Legături externe 
  „VI” la acronymfinder.com